Барка-Кади Кавка-махинский (?-1837) — дагестанский богослов.

Биография 
Барка-Кади из села Кавка-Махи был для своего времени большим ученым. Коран он знал наизусть и был автором письменных трудов религиозного характера. Эти работы, как предполагает Али Каяев, подчас содержали и прогрессивные для того времени мысли. Так, например, шейхов он называл «мюридами идолов». Такие высказывания встречались в книгах крупных арабских ученых. Видимо, Барка-Кади был знаком с этими трудами. Один из жителей аула Кавка-махи помнит рассказ его отца о Барка-Кади как об ученом, весьма находчивым и остроумным. Рассказывают, что Барка-Кади всегда носил оружие, даже тогда, когда молился. На вопрос одного знакомого, почему он так делает, а не хранит оружие дома, чтоб взять его когда понадобится, Барка-Кади ответил: «А ты точно укажи час когда мне оружие понадобится, и я перестану держать всегда при себе».

Примечания 

Богословы Дагестана